Plaats in Indonesië
 Plumutan (Bancak), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Plumutan (Kemangkon), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java